Edessa (Grécia) — capital da prefeitura grega de Pella, localizada na periferia da Macedônia Central

Edessa (Mesopotâmia) — cidade da Mesopotâmia e capital de Osroena e do Condado de Edessa, chamada atualmente Şanlıurfa ou Urfa

Osroena — reino neoassírio antigo, metonimicamente conhecido como Edessa

Condado de Edessa — um dos estados cruzados fundados durante a Primeira Cruzada

Şanlıurfa — cidade atual da Turquia

Desambiguações de topônimos